Андрей Ми́щенко:
 Мищенко, Андрей Авксентьевич (1898—1952) — советский и польский военачальник, генерал-майор (СССР), генерал бригады (ПНР).
 Мищенко, Андрей Никитович (1893—1938) — регент, мученик, местночтимый святой УПЦ.
 Мищенко, Андрей Николаевич (род. 1973) — украинский политик и государственный деятель.
 Мищенко, Андрей Петрович (род. 1991) — украинский футболист.